В одиночному розряді тенісного турніру San Diego Open 1990, який проходив в рамках Туру WTA 1990, Штеффі Граф здобула титул, у фіналі перемігши Мануелу Малєєву-Франьєре 6–3, 6–2.

Сіяні гравчині 

  Штеффі Граф (переможниця)
 Відсутня
  Зіна Гаррісон (півфінал)
  Мануела Малєєва-Франьєре (фінал)

 Наталі Тозья (чвертьфінал)
 Барбара Паулюс (півфінал)
 Гретхен Магерс (1-ше коло)
 Раффаелла Реджі (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Southern California Open